Tatsuo Matsumura se poate referi la:

 Tatsuo Matsumura (1868–1932), un amiral al Marinei Imperiale Japoneze
 Tatsuo Matsumura (1914–2005), un actor japonez